La AFL - Division Ladies 2012 è la 13ª edizione del campionato di football americano femminile di primo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

I Finale

Verdetti 
   Vincitrici della AFL - Division Ladies 2 2012

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2012
AFL - Division Ladies 2012
AFL - Division I 2012
AFL - Division II 2012
AFL - Division III 2012

Collegamenti esterni 
 

 2012